Torcy-le-Grand (Aube)
Torcy-le-Grand (Seine-Maritime)

Zie ook andere gemeenten met de naam Torcy
 Torcy (Pas-de-Calais)
 Torcy (Saône-et-Loire)
 Torcy (Seine-et-Marne)
ook:
 Torcy-en-Valois, Aisne 
 Torcy-et-Pouligny,  Côte-d'Or
 Torcy-le-Petit (Aube)
 Torcy-le-Petit (Seine-Maritime)